Mothman – leggenda metropolitana statunitense

Film 

Mothman – film del 2000 diretto da Douglas TenNapel
Mothman – film del 2010 diretto da Sheldon Wilson